Novik puede hacer referencia a:
 Un término histórico ruso que hace referencia a un adolescente procedente de una familia noble, boyarda o cosaca. El término se empleó usualmente en los siglos XVI a XVIII.
 La Novik, corbeta de 11 cañones en servicio con la Armada Imperial Rusa desde 1856 a 1863.
 El Novik, un crucero protegido en servicio con la Armada Imperial Rusa desde 1901 a 1904. Tras su captura por los japoneses, pasó a denominarse Suzuya.
 El Novik, un destructor en servicio con la Armada Imperial Rusa desde 1913 hasta 1917. Tras la Revolución Bolchevique fue denominado Yakov Sverdlov y empleado por la Armada Soviética, hasta su hundimiento en 1941.

Novik es también el apellido de:
 E.O. Novik, botánico
 Naomi Novik, novelista estadounidense.
 Aleksandr Novik, futbolista de Bielorrusia.
 Anton Novik, yudoca de Bielorrusia.

Véase también
 Novick